Roy Oliver Disney, de oudere broer van Walt Disney en zoon van Elias Disney
 Roy Edward Disney, Amerikaanse zakenman en zoon van Roy Oliver Disney